Группа A на чемпионате Европы по футболу 2012 — первая группа по датам проведения туров кругового турнира финальной части чемпионата Европы из общего числа четырёх групп. Первые матчи в группе были сыграны 8 июня 2012 года, заключительные — 16 июня 2012 года. Все шесть матчей состоялись в Польше, в Варшаве и Вроцлаве. Группа состояла из команд Польши, Греции, России и Чехии.

В конечном итоге в следующий раунд соревнований вышли сборные Чехии и Греции.

Таблица

Сборные

Сборной Польши, добившейся весомых успехов на чемпионатах мира, долгое время не удавалось квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы. Но в 2012 году они будут второй раз подряд участвовать в чемпионате Европы. Однако, в отличие от 2008 года, Польша квалифицировалась как одна из двух стран-хозяек. На своём первом чемпионате, Евро-2008, поляки заняли последнее место в группе, проиграв сборной Германии 0:2, Хорватии 0:1 и сыграв вничью с Австрией 1:1, пропустив в конце встречи гол с сомнительного пенальти.

Перед началом турнира сборная Польши занимала 62-е место в рейтинге ФИФА.

Поляки к третьему и последнему матчу подошли с 2 очками. Для дальнейшего участия в чемпионате им нужна была только победа, но сборная Польши в третьем матче уступила сборной Чехии со счетом 1:0, и оказавшись на последнем месте в группе, поляки покинули чемпионат.

Сборная Греции впервые участвовала в финальном турнире в 1980 году, проиграв там два матча, один сведя вничью и заняв последнее место. Второй раз сборная Греции приняла участие в Чемпионате Европы 2004 года в Португалии и неожиданно стала чемпионом, в финале победив одного из фаворитов турнира сборную Португалии (проиграла она только России 1:2 в групповом этапе). Также приняла участие в Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, но проиграла все матчи в группе и забила только один гол — в ворота сборной Испании.

В рейтинге ФИФА сборная Греции перед началом турнира занимала 15-е место.

Находясь в турнирной таблице на последнем месте перед третьим матчем, и имея одно очко, сборной Греции удалось победить сборную России и занять второе место в группе, которое позволило ей продолжить участие в чемпионате.

В четвертьфинале греки сыграли со сборной Германии, занявшей 1-е место в группе B и уступили — 2:4.

Сборная России в четвёртый (если не учитывать достижения сборной СССР) раз в новейшей истории прошла в финальную часть чемпионата Европы. Впервые сборная России приняла участие в чемпионате Европы по футболу в 1996 году, проиграв Италии, Германии и сыграв вничью со сборной Чехии (Владимир Бесчастных в том матче забил гол с 30 метров, который стал одним из лучших на турнире). В 2004 году сборная России также заняла последнее место, но выиграла у будущих чемпионов — сборной Греции. В 2008 году сборная России, наконец, вышла из группы: хотя она проиграла в первом матче 1:4 сборной Испании, но затем всё же выиграла в групповом этапе у сборной Греции 1:0 и сборной Швеции 2:0. В 1/4 финала сборная России в дополнительное время сенсационно победила сборную Нидерландов со счётом 3:1 и вышла в полуфинал, где вновь крупно уступила сборной Испании со счетом 0:3. Примечательно, что сборная России уже третий раз подряд попадает в одну группу со сборной Греции.

В рейтинге ФИФА сборная России за последние месяцы упала с 11-го места на 13-е.

Находясь перед третьим матчем на первом месте, и имея четыре очка, сборную России для дальнейшего участия в чемпионате устраивала даже ничья. В случае поражения россиянам нужна была ничья в матче между чехами и поляками. Сборная Чехии выиграла у сборной Польши со счетом 1:0, а сборная России, уступив в третьем матче сборной Греции с таким же счетом, покинула чемпионат, заняв третье место в группе.

Сборная Чехии является своеобразной правопреемницей сборной Чехословакии. Дебютный чемпионат Европы 1996 года для независимой Чехии стал очень удачным: сборная сенсационно вышла в финал первенства, где только в овертайме уступила сборной Германии по правилу «золотого гола». Однако в 2000 году Чехия не прошла групповую стадию, уступив Франции и Нидерландам, a на Чемпионате Европы 2004 года проиграла в полуфинале в дополнительное время сборной Греции. На этот раз сборной Чехии досталась незавидная участь пропустить первый «серебряный гол» в истории европейских первенств (а поскольку это правило также было отменено, то этот случай был первым и последним). На Евро-2008 сборная Чехии заняла третье место в своей группе, победив сборную Швейцарии, сыграв вничью со сборной Португалии и проиграв матч за выход из группы сборной Турции.

В рейтинге ФИФА сборная Чехии перед началом турнира занимала 27 место.

Имея одну победу и одно поражение перед третьим матчем, и находясь на втором месте в группе, сборной Чехии удалось вырвать три очка у сборной Польши, что позволило чехам занять первое место в группе с шестью очками и продолжить участие в чемпионате.

В четвертьфинале чехи сыграли со сборной Португалии, занявшей 2-е место в группе B и уступили — 0:1.

Стадионы 
3 матча группового этапа прошли на стадионе Национальный в Варшаве и 3 матча — на Городском стадионе Вроцлава.

1 тур

Матч № 1. Польша  — Греция

Матч № 2. Россия  — Чехия

Положение после тура

2 тур

Матч № 9. Греция — Чехия

Матч № 10. Польша — Россия

Положение после тура

3 тур

Матч № 17. Чехия — Польша

Матч № 18. Греция — Россия

Итоги

Примечания

Ссылки 
 Группа A на сайте УЕФА

Группа A